Svetlana (voornaam)
 Svetlana (zangeres)